La Prima Lega 1979-1980, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la vittoria del Mendrisio.

Regolamento 
Scopo del torneo è quello di ottenere due promozioni e otto retrocessioni.
Torneo svolto in due fasi: la prima fase vede le 56 squadre partecipanti suddivise, con criterio regionale, in quattro gironi composti da 14 squadre ciascuno, in cui le prime due classificate di ogni girone, si affrontano nella fase finale, per stabilire le due squadre promosse in Lega Nazionale B. La fase finale vede incontri ad eliminazione diretta (andata e ritorno) nei quarti e semifinali ed una finale per stabilire la squadra campione di categoria. Le ultime due squadre classificate di ciascun girone vengono retrocesse direttamente in Seconda Lega.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1980-1981.
      Retrocessa in Seconda Lega 1980-1981.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1980-1981.
      Retrocessa in Seconda Lega 1980-1981.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la seconda posizione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra seconda classificata.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1980-1981.
      Retrocessa in Seconda Lega 1980-1981.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la retrocessione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra retrocessa.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla fase finale per la promozione in Lega Nazionale B 1980-1981.
      Retrocessa in Seconda Lega 1980-1981.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per la retrocessione 
In seguito alla situazione di paritá, si ricorre ad uno spareggio per stabilire la squadra retrocessa.

Fase Finale 
La fase finale stabilisce le due squadre promosse in Lega Nazionale B.

Primo turno (Quarti di Finale) 
1 e 8 giugno 1980

Secondo turno (Semifinali) 
15 e 22 giugno 1980

Verdetti Finali 
 FC Mendrisiostar vincitore del torneo.
 FC Mendrisiostar e FC Bulle promosse in Lega Nazionale B
 FC Meyrin, FC Visp, SC Düdingen, FC Lengnau, FC Glattbrugg, FC Unterstrass di Zurigo, SC Brühl di San Gallo e FC Zugo retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1979 e 1980;
 Gazzetta Ticinese, annate 1979 e 1980;
 Popolo e Libertà, annate 1979 e 1980;
 Archivio storico del L'Express, annate 1979 e 1980;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1979 e 1980;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1979 e 1980;

Collegamenti esterni 
  Classifiche di Prima Lega su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1980 3